Ископаемый уголь является недорогим источником энергии, который добывают в более 40 странах. Также его используют как бытовое топливо, сырьё для металлургической промышленности, на химических заводах и других производствах. Угледобыча сопряжена с загрязнением окружающей среды, повышенным производственным травматизмом и заболеваемостью населения, а его использование для выработки электроэнергии — с большими объёмами выброса углерода. 

Лидером производства угля с 1985 года является Китай, где добывается более половины мирового угля. Начиная с 2017 года средние темпы роста  добычи в этой стране составляют 4%. Этот показатель компенсирует снижение добычи в США и Европейском союзе: в США производство угля сокращается с начала XXI века, в ЕС — с 1990-х годов. Многие развитые страны  объявили о планах поэтапного отказа от использования угля. Например, только в 2019-м в Германии и Польше  добыча угля сократилась на 38, 10 и 9 млн т соответственно, Испания полностью прекратила добычу угля. Таким образом, основным драйвером роста угледобычи в мире является  Китай, где только в 2019-м прирост составил +144 млн т, а также второй по величине производитель угля, Индонезия, где показатель составил +66 млн т. Также рост угледобычи прогнозируется в Индии, России и Австралии. 

Подавляющее большинство  общемировой добычи составляют энергетический уголь, металлургический - менее 15%. Энергетический уголь остаётся основным источником производства электроэнергии, несмотря на рост популярности возобновляемых источников энергии.  Из угля производят почти 40% электроэнергии в мире, глобальная мощность угольных электростанций превышает два тераватта.

Прогнозируется, что среднегодовые темпы роста угледобычи в 2021—2025 годах составят 2,3%, что увеличит общемировой показатель до 8,8 млрд т к концу периода. Спрос при этом установится на уровне около 7,4 млрд т, но востребованность промпродукта в разных регионах будет отличаться. В США и Европе, где власти заявляют о переходе к безуглеродной экономике, ожидается сокращение потребления. Но так как рынки этих регионов составляют только около 10% мирового потребления угля, его снижение  в этих регионах будет иметь ограниченный характер. Бо́льший эффект должно повлечь снижение потребления в Китае, где правительство также сообщает о стремлении достичь углеродной нейтральности до 2060 года.  Предположительно, Индия и некоторые другие страны Южной и Юго-Восточной Азии увеличат использование угля до 2025 года из-за увеличения промышленного производства и строительства новых мощностей. В частности, благодаря росту азиатского рынка сбыта только в 2021 году мировое потребление угля увеличилось на 450 млн т или примерно на 6%. Предположительно, к 2025 году страны АСЕАН обгонят по потреблению угля США и Европейский Союз.

Производство угля по странам

Добыча угля по странам в энергетическом эквиваленте

Примечания 

Уголь